Lantânio
Latim - código de língua ISO 639)
Los Angeles - localidades estadunidense abreviada LA
Luiz Antônio - município brasileiro do Estado de São Paulo abreviado L.A
 Abreviação ISO 3166-2:US do estado americano de Louisiana.
 LAN Airlines (código IATA).

Veja também
Lá - nota musical

Desambiguações de siglas